Romualdez bezeichnet:

 eine philippinische Gemeinde, siehe  Remedios T. Romualdez

Romualdez ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Romualdez (1930–2012), philippinischer Politiker und Diplomat
 Imelda Romuáldez Marcos, ehemalige philippinische First Lady, siehe Imelda Marcos